Монтальвос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манча-дель-Хукар. Занимает площадь 24 км². Население — 132 человека (на 2010 год). Расстояние — 25 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Маркос и Инмакулада Консепсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Альбасете